

Persone

Televisione 
 Eva Nilsson, anche conosciuta solo come Nilsson - personaggio immaginario dell'universo di Star Trek, presente nella serie televisiva Star Trek: Discovery